Völkertafel steht für:

 Völkertafel (Bibel), alttestamentliche Zusammenstellung
 Bayerischer Geograph, auch Ostfränkische Völkertafel, Zusammenstellung aus dem 9. Jahrhundert
 Völkertafel (Steiermark), auch Steirische Völkertafel, Zusammenstellung aus dem 18. Jahrhundert